Candy Doll (яп. キャンディードール, «Сладкая Куколка») — название бывшего японского фотоиздателя, лейбла, и коммерческого вебсайта гравюр-айдол. Продюсировал фотоальбомы и видео Европейских юных кумиров. Его сайт использовал модель месячной подписки. Эксплуатировался корпорацией TDK.

История 
В Декабре 2007, Cosmos Publishing House выпустил фотоальбом Candy Doll «Северные красивые девочки 11: Алиса» и видео «Нимфетка» (ニンフェット) .

В Январе 2008, заработал вебсайт CandyDoll.tv.

В Марте 2008, два идола Candy Doll сделали свой дебют в Акихабаре и косплей Сейлор Мун.

С Июня по Сентябрь 2008, GP музей (GP ュージアム) выпустил всеобъемлющий DVD «Алиса: Красивейшие девочки в Европе» (北欧美少女 11人のアリスたち) с идолами Candy Doll. Cерия вышла на 3-х DVD.

В 2015, CandyDoll.tv прекратил свою деятельность и его бизнес был переведен на сайт-преемник TokyoDoll.tv, который фокусируется на фотографировании взрослых моделей и открыт для подписки пользователям всего мира.

Бизнес 
Основной бизнес Candy Doll продавал фотосеты и видео девочек до 15 лет, и его основные клиенты были японцы. Они в основном снимали девочек в бикини, школьной форме и сукумидзу, есть примеры косплея горничных и дерущихся.

Видео

Серия «Нимфетки»

DVD 

 Nymphet (December 20, 2007, Cosmic Publishing) Omnibus
 Nymphet vol.1 Aryona (August 25, 2008, iFactory Co., Ltd.)
 Nymphet vol.2 Aurya (September 25, 2008, iFactory Co., Ltd.)
 Nymphet vol.3 Vika (October 25, 2008, iFactory Co., Ltd.)
 Nymphet vol.4 Julia (November 25, 2008, iFactory Co., Ltd.)
 Nymphet vol.5 Irina (December 25, 2008, iFactory Co., Ltd.)
 Nymphet vol.6 Masha (February 25, 2009, iFactory Co., Ltd.)
 Nymphet SPECIAL (July 24, 2009, Cosmic Publishing) Omnibus

Серия «Алиса»

DVD 

 Alice Alice European beautiful girls (June 25, 2008, GP Museum) Omnibus
 Alice Alice European Beautiful Girls II (August 25, 2008, GP Museum) Omnibus
 Alice Alice European Beautiful Girls III (September 25, 2008, GP Museum) Omnibus

EU-J

DVD 
* Gravure DVD for 2 models released by EU-J

 Sasha & Valeria (August 15, 2009, EU-J)
 Julia & Irina (September 15, 2009, EU-J)
 Uriana & Julia (October 15, 2009, EU-J)
 Orha & Katrina (November 15, 2009, EU-J)

Серия «Candy Doll»

DVD 

 Candy Doll Vol.1 (August 19, 2009, Olstuck Soft ) Omnibus
 Candy Doll Vol.2 (August 29, 2009, Olstuck Soft) Omnibus
 Candy Doll Vol.3 (September 29, 2009, Olstuck Soft) Omnibus
 Candy Doll Vol.4 (September 29, 2009, Olstuck Soft) Omnibus
 Candy Doll Vol.5 (December 29, 2009, Olstuck Soft) Omnibus
 Candy Doll Vol.6 (December 29, 2009, Olstuck Soft) Omnibus
 Candy Doll Vol.7 (August 27, 2010, Olstuck Soft) Omnibus
 Candy Doll Vol.8 (August 27, 2010, Olstuck Soft) Omnibus

Коллекция «CandyDoll»

DVD 

 Candy Doll COLLECTION 1 Violetta (December 19, 2009, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 2 Angelica (January 23, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 3 Margarita (February 20, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 4 Elizabeth (March 26, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 5 Piona (April 24, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 LittlePrincess Little Princess 1 (May 5, 2010, Hendrix Co., Ltd.) Omnibus (* Cast: Lilia, Gina)
 LittlePrincess Little Princess 2 (May 5, 2010, Hendrix Co., Ltd.) Omnibus (* Cast: Milena, Violetta)
 Candy Doll COLLECTION 6 Ina (May 23, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 7 Monica (June 25, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 8 Laura.B (August 15, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 9 Charlotte.S (August 22, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 10 School Swimwear Collection 11Girls (August 22, 2010, Hendrix Co., Ltd.) Omnibus
 Candy Doll COLLECTION 11 Lilya Y (September 24, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 12 Shusanna (October 24, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 13 Bloomers Collection 9Girls (October 24, 2010, Hendrix Co., Ltd.) Omnibus
 Candy Doll COLLECTION 14 Silvia (November 23, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 15 Gina (December 23, 2010, Hendrix Co., Ltd.)
 Candy Doll COLLECTION 16 Julia (December 23, 2010, Hendrix Co., Ltd.)

Коллекция «CANDY DOLL ☆»

DVD 

 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 1 Laura.B (February 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 2 Anita.D (March 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 3 Valencia.S (April 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 4 Alice.L (May 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 5 Natasha.C (June 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 6 Sophia.V (July 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 7 Lilya.Y (August 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 8 Maya.L (August 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 9 Charlotte.S (September 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 10 Masha.P (October 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 11 Sonia.M (November 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 12 Laura.B (December 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 13 Piona.P (January 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 14 Lina.I (February 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 15 Valencia.S (March 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 16 Vika.Z (April 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 17 Lilia.Y (April 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 18 Violetta.K (May 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 19 Clara.H (June 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 20 Yulia.K (July 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 21 Angelica.L (August 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 22 Natasha.C (September 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 23 Diana.M (October 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 24 Sonia.M (December 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION Yoga Special (December 23, 2013, CandyDoll) Omnibus
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 25 Emilia.V (December 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 26 Maya.L (January 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 27 Sanya.V (February 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 28 Elisa.M (March 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 29 Charlotte.S (March 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 30 Katie.M (April 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 31 Alyssa.P (May 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 32 Hannah.F (June 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 33 Anastasia.R (July 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 34 Margaret.M (August 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 35 Sabina.C (September 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 36 Alyssa.P (October 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 37 Katie.M (November 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION Leotard Special (December 23, 2014, CandyDoll) Omnibus
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 38 Bella.K (December 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 39 Eva.R (January 23, 2015, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 40 Lauren.F (February 23, 2015, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 41 Hannah.F (March 23, 2015, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION Swim Wear Special (May 23, 2015, CandyDoll) Omnibus

Blu-ray Disc 

 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 1 Laura.B (February 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 2 Anita.D (March 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 3 Valencia.S (April 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 4 Alice.L (May 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 5 Natasha.C (June 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 6 Sophia.V (July 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 7 Lilya.Y (August 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 9 Charlotte.S (September 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 11 Sonia.M (November 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 12 Laura.B (December 23, 2012, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 13 Piona.P (January 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 14 Lina.I (February 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 15 Valencia.S (March 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 16 Vika.Z (April 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 17 Lilia.Y (April 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 19 Clara.H (June 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 20 Yulia.K (July 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 21 Angelica.L (August 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 22 Natasha.C (September 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 23 Diana.M (October 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 24 Sonia.M (December 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION Yoga Special (March 23, 2013, CandyDoll) Omnibus
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 25 Emilia.V (March 23, 2013, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 26 Maya.L (January 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 27 Sanya.V (February 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 28 Elisa.M (March 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 29 Charlotte.S (March 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 30 Katie.M (April 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 31 Alyssa.P (May 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 32 Hannah.F (June 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 33 Anastasia.R (July 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 34 Margaret.M (August 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 35 Sabina.C (September 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 36 Alyssa.P (October 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 37 Katie.M (November 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION Leotard Special (December 23, 2014, CandyDoll) Omnibus
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 38 Bella.K (December 23, 2014, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 39 Eva.R (January 23, 2015, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 40 Lauren.F (February 23, 2015, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION 41 Hannah.F (March 23, 2015, CandyDoll)
 CANDY DOLL ☆ COLLECTION Swim Wear Special (May 23, 2015, CandyDoll) Omnibus

Фотокниги 

 11 Scandinavian beautiful girls Alice (25 декабря 2007, Cosmic Publishing). ISBN 4774706981
 Scandinavian beautiful girl Alice with blue eyes (5 июня 2010, Cosmic Publishing). ISBN 4774790478
 Eastern Europe Bishoujo Catalog Cosplay Special (9 декабря 2011, My Way Publishing). ISBN 486135871X
 Chalk larvae (19 августа 2012, опубликовано My Way). ISBN 4861359457

См. также 
Юный идол (англ. Junior idol)

Внешние ссылки 
Официальный сайт * в настоящее время не работает

TokyoDoll.tv * сайт-преемник

Примечания